Vitry er en bestanddel af navnet på en række geografiske steder i Frankrig, samt af familienavne, der er afledt af disse steder:

Byer 

 Vitry-aux-Loges – en by i departementet Loiret, region Centre
 Vitry-en-Artois – forvaltningsby for en kanton i departementet Pas-de-Calais i Nordfrankrig. Indbyggerne kaldes Vitriens
 Vitry-en-Charollais – en by i departementet Saône-et-Loire, region Bourgogne
 Vitry-en-Montagne – en by i departementet Haute-Marne, region Champagne-Ardenne
 Vitry-en-Perthois – det tidligere navn for Vitry-le-François. Indbyggerne kaldes Pavois
 Vitry-Laché – en by i departementet Nièvre
 Vitry-la-Ville – en by i departementet Marne, region Champagne-Ardenne
 Vitry-le-Brûlé – et gammelt navn for Vitry-le-François
 Vitry-le-Croisé – en by i departementet Aube, region Champagne-Ardenne
 Vitry-le-François – en by i departementet Marne, region Champagne-Ardenne. Indbyggerne kaldes Vitriats
 Vitry-lès-Cluny – en by i departementet Saône-et-Loire, region Bourgogne
 Vitry-lès-Nogent – en by i departementet Haute-Marne, region Champagne-Ardenne
 Vitry-sur-Loire – en by i departementet Saône-et-Loire, region Bourgogne. Indbyggerne kaldes Vitryçois
 Vitry-sur-Orne – en by i departementet Moselle, region Lorraine. Indbyggerne kaldes Vitriens
 Vitry-sur-Seine – en by i departementet Val-de-Marne, region Île-de-France. Indbyggerne kaldes Vitriots

Personer 

 Withier de Vitri – Greve af Rethel 1124 til 1158
 Jakob von Vitry (Jacques de Vitry) – en kardinal fra Middelalderen
 Philippe de Vitry – en fransk komponist fra middelalderen

Se også 
 Witry-lès-Reims – en kommune nordøst for Reims i departementet Marne, region Champagne-Ardenne
 Grevskabet Vitry

Navnets baggrund 

Navnet Vitry stammer i bymæssig henseende fra de latinske Victoriacum, der igen er afledt fra det romerske personnavn Victoria („Sejren“ – den guddommeliggjorte personifikation af sejren, se Victoria (mytologi)) og tilføjet det galliske suffiks -acum (se også § 9655 i TGF af Ernest Nègre).